Марвин Олавале Акинлаби Пак (; род. 3 июля 2000 года в Пальме) — испанский футболист, вингер мадридского «Реала».

Клубная карьера 
Марвин начал свой футбольный путь в 6-летнем возрасте, записавшись в детскую команду «Сьютат де Пальма» из его родного города. В 2009 году он вместе с родителями переехал в Англию и стал заниматься в академии клуба «Транмер Роверс». 3 года спустя Марвин вернулся в «Сьютат де Пальма» и провёл там 1 сезон. Он выступал за скромные детские и юношеские команды до 2016 года, после чего присоединился к мадридскому «Реалу». За клубный дубль, «Кастилью», он провёл свой первый матч 25 августа 2019 года: это была встреча Сегунды B с «Лас Росас», в которой вингер заменил Мигеля Баесу на 68-й минуте. 26 октября в поединке против феррольского «Расинга» Марвин забил свой первый гол в карьере. Всего в своём дебютном сезоне на взрослом уровне он принял участие в 26 матчах третьей испанской лиги и отметился в них 3 забитыми мячами.

В сезоне 2020/21 Марвина стали привлекать к тренировкам и матчам первой команды «Реала», из-за чего он стал реже попадать в заявку на игры «Кастильи». Его дебют за «сливочных» состоялся 20 сентября 2020 года в матче испанской Примеры против клуба «Реал Сосьедад»: игрок вышел на поле вместо Родриго Гоиса на 70-й минуте.

Карьера в сборной 
Поскольку Марвин родился в Испании в семье нигерийца и кореянки, он имеет право играть одну из сборных Испании, Южной Кореи и Нигерии. На юношеском уровне он выбрал Испанию, приняв участие в 1 матче за сборную до 19 лет в 2019 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Реала» 
 
 Профиль на BDFutbol 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»